Sicherheitspolizei steht für:

 Sicherheitspolizei (Weimarer Republik), paramilitärische Polizeitruppen zwischen 1919 und 1920
 Sicherheitspolizei (Nationalsozialismus), umfasste zwischen 1936 und 1945 die Kriminalpolizei und die Geheime Staatspolizei
 einen Aufgabenbereich der Sicherheitsbehörden Österreichs
 Security Branch ehemalige Polizeieinheit innerhalb der South African Police zur Verfolgung von Apartheid-Gegnern
 Säkerhetspolisen, schwedischer Inlandsgeheimdienst